Осса-де-Монтьель () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 243,71 км². Население — 2 666 человек (на 2010 год). Расстояние — 85 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Альбасете
Муниципалитеты Альбасете